Fagerudd ist der Familienname folgender Personen:
 Marcus Fagerudd (* 1992), finnisch-schwedischer Eishockeyspieler
 Markus Fagerudd (* 1961), finnischer Komponist